Matematyka
 symetria figury – izometrie własne figur geometrycznych, endomorfizmy przestrzeni euklidesowych

Biologia:
 symetria budowy ciała organizmu
 symetria ciała ludzkiego

Chemia i fizyka:
 Symetria chiralna
 Symetria CPT
 Symetria w fizyce
 Spontaniczne złamanie symetrii
 Supersymetria
 Symetria cząsteczkowa

Kultura:
 Symetria – zespół rockowy z Jastrzębia Zdroju
 Symetria – film w reżyserii Konrada Niewolskiego
 Symetria w muzyce – książka Anny Brożek, Warszawa, 2004

Zobacz też 
 Elementy symetrii kryształów